John G. Roberts az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának főbírója
 John Roberts amerikai színész.